Scheler ist der Familienname folgender Personen:

 August Scheler (1819–1890), Schweizer Linguist
 Claudia Scheler (* 1954), deutsche Politikerin (SPD), MdL
 David Scheler (* 1982), deutscher Produktmanager und Filmkomponist
 Dieter Scheler (* 1940), deutscher Historiker
 Eduard Scheler (1883–1964), deutscher Architekt
 Fritz Scheler (1925–2002), Ordinarius für Innere Medizin an der Universität Göttingen
 Georg von Scheler (1770–1826), deutscher General und Gouverneur von Stuttgart
 Gerhard Scheler (1930–2014), deutscher Physiker

 Manfred Scheler (1929–2014), deutscher Politiker (SED)
 Max Scheler (1874–1928), deutscher Philosoph und Soziologe
 Max Scheler (Fotograf) (1928–2003), deutscher Fotograf
 Monika Scheler, deutsche Fußballspielerin
 Ralf Scheler (* 1964), deutscher Handwerksfunktionär und Kommunalpolitiker
 Rüdiger Scheler (* 1960), deutscher Fußballspieler
 Walter Scheler (1923–2008), deutscher Buchhalter, Opfer des Aufstands vom 17. Juni 1953 in der DDR, Ehrenbürger Jenas
 Werner Scheler (1923–2018), deutscher Pharmakologe
 Wolfgang Scheler (* 1935), deutscher Philosoph und Friedensforscher

Siehe auch:

 Franziska Scheler
 Mattar & Scheler
 Max Scheler Gesellschaft
 Schäler